LTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Londra-Luton, Regno Unito